Haavik est un patronyme estonien et norvégien pouvant désigner:

Patronyme
 (1912-1977), fonctionnaire norvégienne, soupçonnée d'espionnage
 (1943-2019), journaliste et éditeur norvégien
Lise Haavik (né en 1962), chanteur dano-norvégienne

Voir aussi
, patronyme néerlandais
, patronyme norvégien

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien
Patronyme estonien